James FitzGerald (książę)
 James FitzGerald (1. hrabia Desmond)
 James FitzGerald (6. hrabia Desmond)
 James FitzGerald (8. hrabia Desmond)
 James FitzGerald (10. hrabia Desmond)
 James FitzGerald (14. hrabia Desmond)